Goyder ist der Familienname folgender Personen:

 George Goyder (1826–1898), australischer Vermessungsingenieur 

Siehe auch:
 Goyder (Fluss)
 Goyder Highway: Straße in South Australia
 Goyder-Krater
 Goyder Lagoon
 Goyder-Linie (Goyder's line): Grenze zwischen Ackerland und Weideland